«Дети-шпионы» (другое название — «Найди ключ»; ) — американский семейный комедийный детектив 2002 года с Линдси Лохан в главной роли.

Сюжет 
Теглайн: «».

Любимое занятие живущей на Манхэттене 16-летней Лекси Голд — шпионить за окружающими. В школьной газете она редактирует колонку сплетен. Однажды она поместила в газету снимок, на котором были запечатлены школьные учителя, после чего один из них пропадает. Лекси срочно переквалифицировалась из журналиста в сыщика и заручилась поддержкой Джека. Теперь вместе они должны добыть улики, разгадать тайну и найти пропавшего учителя.

В ролях

Ссылки 
 

Кинокомедии 2002 года
Кинокомедии США
Детективные фильмы США
Семейные фильмы США
Оригинальное кино канала Disney
Фильмы на английском языке
Фильмы Мэгги Гринволд
Фильмы США 2002 года